Lipscombe ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrard Lipscombe (* 1993), australischer Volleyballspieler
 Guy Lipscombe (1881–1952), englischer Maler und Illustrator